Светловщина — название населённых пунктов на Украине:

 Светловщина — село в Новосанжарском районе Полтавской области.
 Светловщина — село в Лозовском районе Харьковской области.